Hypo-Meeting – rozgrywany rokrocznie od 1975 roku (kobiety startują od 1981) na Möslestadion w austriackim Götzis mityng lekkoatletyczny w konkurencjach wielobojowych, który aktualnie znajduje się w kalendarzu IAAF. Mają miejsce wiosną (przełom maja i czerwca). Kobiety rywalizują w siedmioboju, zaś mężczyźni w dziesięcioboju. Punkty zdobyte podczas tych zawodów wliczane są do rocznego dorobku punktowego zawodników w ramach cyklu IAAF Combined Events Challenge. W zawodach bierze udział czołówka siedmioboistek i dziesięcioboistów świata.

Terminarz

Rekordy

Zwycięzcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów 

Hypo-Meeting